Чернышёвка — топоним.

 Чернышёвка — деревня в Липецкой области, в Елецком районе.
 Чернышёвка — село в Приморском крае, в Анучинском районе.
 Чернышёвка — станция Дальневосточной железной дороги.
 Чернышёвка — село в Саратовской области, в Новобурасском районе.